Názvem třída Centaur se označovalo vícero tříd: 
 Třída Centaur (1915) – třída britských lehkých křižníků
 Třída Centaur (1954) – třída britských letadlových lodí
Třída Centaur (Star Trek) – třída lodí Hvězdné flotily z univerza Star Treku

Centaur